Северна ирачка офанзива (јун 2014) — офанзива снага Исламске Државе на подручју сјеверног Ирака;
 Северна ирачка офанзива (август 2014) — друга офанзива снага Исламске Државе на подручју сјеверног Ирака;